Rutter peut désigner :
 Algernon Rutter (?-?), rugbman anglais et premier président de la Fédération anglaise de rugby à XV ;
 Georginio Rutter (2002-), footballeur français ;
 John Rutter (1945-), compositeur et chef de chœur britannique ;
 Joseph Rutter (fl. en 1635), poète et un dramaturge anglais ;
 Michael Rutter (1933-2021), professeur de pédopsychiatrie britannique ;
 William Rutter Dawes (1799-1868), astronome britannique ;
 William J. Rutter (1928-), biochimiste américain.

Autres 
De Ruyter est un nom néerlandais qui renvoie :
à un rôdeur ou un écuyer ou soldat à cheval (du ruiter ou ancien néerlandais rut(t)er) ;
au prénom germanique Rhoterius (Hruadharius: gloire + armée)

Déclinaison 
Le nom se décline :
soit avec un -u-, -uy-, -ui- ou -uij-
avec ou sans un -e final
avec un -t- ou deux -tt-
avec éventuellement un suffixe génitif -s
avec ou sans l'article De

Patronyme anglais